Schlimpert ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Schlimpert (1930–1991), deutscher Namenforscher der Slawistik
 Hans Schlimpert (1882–1914), deutscher Gynäkologe
 Martin Schlimpert (1890–1944), deutscher Diplomat